Řád svobody je označení pro několik státních řádů:

 Řád svobody (Albánie) – albánské státní vyznamenání
 Řád svobody (Bosna a Hercegovina) – státní vyznamenání Bosny a Hercegoviny
 Řád svobody (Írán) – íránské státní vyznamenání
 Řád svobody (Jugoslávie) – jugoslávské státní vyznamenání
 Řád svobody (Portugalsko) – portugalské státní vyznamenání
 Řád svobody (Ukrajina) – ukrajinské státní vyznamenání
 Řád svobody Slovinské republiky – slovinské státní vyznamenání